Le terme Baudeau constitue un patronyme de famille d’origine française. Ce terme peut se référer à:

Personnalités
Antoine Baudeau de Somaize (1630-?), un dramaturge et écrivain français.
Nicolas Baudeau (1730-1792), économiste, journaliste et théologien français.
Pierre Baudeau (1643-1708), médecin canadien
Matthieu Baudeau (né en 1970), auteur photographe français.

Toponymes
Lac Baudeau, plan d’eau se déversant dans la rivière Tichégami, dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.